Staufen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Staufen im Breisgau, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Hohenstaufen, een Zwabisch vorstenhuis